SKY Television Network Limited, normalmente comercializada como Sky Network, é um serviço de televisão aberta da Nova Zelândia, fundado em 1987. Desde 17 de agosto de 2007, a Sky Television está em 44,5% dos lares da Nova Zelândia, perdendo apenas para a televisão analógica.

Empresas da Nova Zelândia